Ian Marshall peut désigner :
 Ian Marshall (1942-2003), footballeur puis entraîneur écossais ;
 Ian Marshall (1966-), footballeur anglais.